Dalmazio Moner – religioso spagnolo
 Fernando Moner – ex calciatore argentino
 Isabela Moner – attrice e cantante statunitense